

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 10 podstawowych
 Witów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Lewin Kłodzki 
 Witów – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krośniewice 
 Witów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Piątek 
 Witów – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Sulejów 
 Witów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików
 Witów – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Burzenin 
 Witów – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim], w gminie Warta 
 Witów – przysiółek wsi Niedźwiedź w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Niedźwiedź
 Witów – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koszyce 
 Witów – wieś w woj. małopolskim, w pow. tatrzańskim, w gminie Kościelisko 
 Witów – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Irządze.

Szczyty 
 Witów – wzniesienie w Gorcach

Zobacz też 
 Witowo, Witów-Kolonia

Linki zewnętrzne